Pazar steht für:

 Pazar (Rize), Stadt und gleichnamiger Landkreis in der türkischen Provinz Rize
 Pazar (Tokat), Stadt und gleichnamiger Landkreis in der türkischen Provinz Tokat
 Pazar – Der Markt, Spielfilm von Ben Hopkins aus dem Jahr 2008